Unteres Quartil steht für:

 Kennzahl einer Stichprobe, siehe Empirisches Quantil #Quartile
 Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, siehe Quantil (Wahrscheinlichkeitstheorie) #Quartil